Села:
 Хатки — Львівська область, Дрогобицький район
 Хатки — Львівська область, Самбірський район
 Хатки — Львівська область, Яворівський район, Мостиська міська громада
 Хатки — Львівська область, Яворівський район, Шегинівська сільська громада
 Хатки — Тернопільська область, Тернопільський район
 Хатки — Херсонська область, Скадовський район

 Хатки — колишнє село Шишацького району Полтавської області, зняте з обліку близько 1960 року

Селище:
 Хатки — Вінницька область, Жмеринський район